Ericht ist der Name zweier Flüsse und eines Sees in Schottland.

Flüsse
 Ericht (Loch Rannoch) mündet in Loch Rannoch
 Ericht (Isla) mündet in den Fluss Isla

See
 Loch Ericht